Бенетон B187 е болид от Формула 1 който е създаден от тима на Бенетон за сезон 1987. B187 е замести B186 използван през 1986.

През 1987 Бенетон моментално започна работа със състезателния тим на Форд за Формула 1, като те използват турбокомпресор Форд TEC V6 двигател за сезон 1987. Пилотирано от Тиери Бутсен и Тео Фаби, тима и болида B187 започнаха с добър старт с Бутсен финиширайки 5-и в Бразилия и във втората част на сезона и Фаби и белгиеца постигнаха отлични резултати в точките и спорва с топ 4-те отбора на Макларън, Уилямс, Лотус и Ферари. Бутсен поведе Голямата награда на Мексико преди да отпадне. Бутсен финишира на 8-а позиция със 16 точки заедно със 12-те точки и 9-а позиция които Фаби е постигнал в своя последен сезон във Ф1. Бенетон завърши сезона на 5-а позиция с общо 28 точки при контрукторите постижение по-добро от последната година.

B187 е последния болид на Бенетон който използва турбо-двигател и е заместен от B188 с нормален атмосферен двигател Форд DFR V8.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1
Британски автомобили